Danbury (Carolina del Nord)
 Danbury (Connecticut)
 Danbury (Iowa)
 Danbury (Nebraska)
 Danbury (Nova Hampshire)
 Danbury (Texas)